Сен-Вальбе́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 320 км на схід від Парижа, 75 км на північний схід від Безансона, 32 км на північний схід від Везуля.

Історія 

1 січня 2019 року Сен-Вальбер і Фужероль було об'єднано в новий муніципалітет Фужероль-Сен-Вальбер.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 99 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 234,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Вальбер на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Вальбер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Вальбер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхня Сона